Крепость Ведено расположена в одноимённом селении Веденского района Чечни. Построена в ХІХ веке русскими войсками. Её также называют крепостью Шамиля. От первоначального вида крепости сохранились только стены и бастионы. В крепости были проведены реставрационные работы.

История 
Крепость Новое Дарго (Крепость Шамиля) располагалась выше селения Ведено на ровном плато Дишнийн Ведана, выкупленном летом 1845 года у дишнинцев. 1 апреля 1859 года крепость была взята силами отряда Отдельного Кавказского корпуса Кавказской армии под командованием Н. И. Евдокимова в результате осады и штурма. В марте 1859 года, немного ниже крепости Шамиля было построено царское укрепление Новое Ведено (штаб-квартира Куринского полка), перестроенное позже в каменную крепость Ведено.

В начале 1918 года численность гарнизона крепости составляла более 2500 солдат и офицеров, а всего обитателей крепости вместе с семьями было свыше 3 тысяч человек. На вооружении имелось 25 пушек и тяжелых гаубиц, несколько тысяч винтовок, десятки пулеметов.

В искусстве 
Турпал Джабраилов исполняет песню «Крепость Ведено».

Галерея

Примечания

Литература 
 Тюменский исторический сборник, тома 8-9. Изд-во Тюменского гос. университета, 2005.
 
 Казбек Г. Н. Куринцы в Чечне и Дагестане. 1834—1861 г. Очерк истории 79 пехотного Куринского Его Императорского Высочества Великого Князя Павла Александровича полка. — Тифлис, 1885

Ссылки 
 Далхан Хожаев. Чеченцы в Русско-Кавказской войне.
 Д. Хожаев. Столица имамата Дарго и военные крепости Чечни
 Доного Хаджи Мурад. Дом имама в Ведено

Крепости Российской империи
Крепости Чечни
Ведено
XIX век в Чечне
Здания и сооружения, построенные в XIX веке